Heinäsaari är en ö i Finland. Den ligger i sjön Naarajärvi och i kommunen Pieksämäki i den ekonomiska regionen  Pieksämäki ekonomiska region  och landskapet Södra Savolax, i den södra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 80 meter i sydväst-nordöstlig riktning.

Källor 

Öar i Pieksämäki
Öar i insjöar i Finland